Cañigarro puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

  Anthriscus sylvestris o perifollo verde; o
 Conium maculatum o cicuta.